Staffelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Ortschaften:
 Staffelbach AG, Gemeinde im Bezirk Zofingen, Kanton Aargau, Schweiz
 Staffelbach (Fluorn-Winzeln), Einzelhof der Gemeinde Fluorn-Winzeln, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Staffelbach (Oberhaid), Ortsteil der Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg, Bayern

 Niederstaffelbach, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberstaffelbach, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Staffelbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch bei Nainsdorf, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Staffelbach (Becher Suthbach), linker Zufluss des Becher Suthbachs vor Nöchel, Gemeinde Nümbrecht,Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Staffelbach (Erlau), linker Zufluss der Erlau bei der Kaindlmühle, Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Staffelbach (Große Laine), rechter Nebenstrang-Oberlauf der Großen Laine bis zum Wirtshaus Lainlalm, Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Staffelbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs an der Unteren Mühle von Winzeln, Gemeinde Fluorn-Winzeln, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Staffelbach (Lünebach), linker Zufluss des Lünebachs (zur Prüm) vor Orlenbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Staffelbach (Nahe), linker Nebenfluss der Nahe nach Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Staffelbach ist ein Familienname:
 Bruno Staffelbach (* 1957), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Staffelgraben
 Stoffelbach